Lilla Salskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Salskär (vid Trunsö, Nagu), 
 Lilla Salskär (vid Berghamn, Nagu),

Se även
Salskär
Stora Salskär

Robotskapade Finlandförgreningar